Kim Seung-gyu (n. 1990) – calciatore sudcoreano
 Kim Seung-gyu (n. 1943) – ex cestista sudcoreano
 Kim Seung-gyu – judoka sudcoreano
 Kim Seung-gyu – politico, avvocato e magistrato sudcoreano